Skrót HHR może oznaczać:
 Chevrolet HHR
 Hydra Head Records
 Hughes, Hubbard & Reed
kod IATA dla Hawthorne Municipal Airport (Kalifornia)